Torres del Río är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Torres del Río ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Torres del Río är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Codés,  meter över havet,  km nordväst om Torres del Río. Runt Torres del Río är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Logroño,  km sydväst om Torres del Río. Trakten runt Torres del Río består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Navarra